Echthrodape är ett släkte av steklar. Echthrodape ingår i familjen gallglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallglanssteklar
Echthrodape